Upptåg kan syfta på:

 Practical joke –  en eller flera personer utsätts för ett skämt
 Upptåg (musikalbum) – ett musikalbum av Ted Gärdestad

Se även
 Upptåget